Le nom Chipping peut désigner :
 Chipping Campden, un petit bourg anglais dans le district de Cotswold ;
 Chipping Norton, une ville anglaise dans l'Oxfordshire ;
 Chipping Ongar, une petite ville anglaise du comté d'Essex.

Voir aussi 
 Chip-tuning